Джозеф Эдвард Майер (; 5 февраля 1904, Нью-Йорк — 15 октября 1983) — американский физик-теоретик. Муж Марии Гёпперт-Майер.

После окончания Калифорнийского технологического института (1924) работал в университетах: Калифорнийском (1927–28), Гёттингенском (1929–30), Джонса Хопкинса (1930–39), Колумбийском (1939–45), Чикагском (1946–60), Калифорнийском (1960–72). Работы в области статистической физики, термодинамики, квантовой механики, химической физики. Один из создателей современной теории реальных газов и жидкостей, в частности, ввёл в статистическую механику диаграммные методы. Редактор журнала «Journal of Chemical Physics» (1941–52). В 1973–74 — президент Американского физического общества. Научные награды: медали Г. Льюиса (1958), П. Дебая (1967), Дж. Кирквуда (1968) и др.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Физики по алфавиту
Физики XX века
Физики США
Члены Гейдельбергской академии наук
Члены Национальной академии наук США
Лауреаты премии Петера Дебая